Кубок УЕФА по мини-футболу 2010—2011 — десятый розыгрыш кубка. Его победителем стал итальянский клуб «Монтезильвано», со счётом 5:2 разгромивший в финале португальский «Спортинг».

Этапы розыгрыша

Календарь розыгрыша

Участники 
Все участники — действующие чемпионы своих стран, только Португалия будет представлена двумя командами, так как победу в предыдущем розыгрыше одержал португальский клуб «Бенфика».

Предварительный раунд

Группа А 
 Каунас, 16—18 августа 2010

Группа B 
 Бормла, 16—19 августа 2010

Группа C 
 Вена, 14—17 августа 2010

Группа D 
 Никосия, 18—21 августа 2010

Группа E 
 Скопье, 19—22 августа 2010

Группа F 
 Дьёр, 16—19 августа 2010

Группа G 
 Хабнарфьордюр, 14—17 августа 2010

Основной раунд

Группа 1 
 Братислава, 27—30 сентября 2010

Группа 2 
 Львов, 30 сентября — 3 октября 2010

Группа 3 
 Тыргу-Муреш, 28 сентября — 1 октября 2010

Группа 4 
 Хрудим, 27—30 сентября 2010

Группа 5 
 Монтезильвано, 29 сентября — 2 октября 2010

Группа 6 
 Крагуевац, 28 сентября — 1 октября 2010

Элитный раунд

Группа А 
 Крагуевац, 25—28 ноября 2010

Группа B 
 Екатеринбург, 22—25 ноября 2010
Подробности матчей с участием «ВИЗ-Синары» см. в статье Российские клубы в Кубке УЕФА по мини-футболу.

Группа C 
 Алма-Ата, 20—23 ноября 2010

Группа D 
 Лиссабон, 25—28 ноября 2010

Финал Четырёх 
 Алматы, 29 апреля — 1 мая 2011

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА по мини-футболу на сайте УЕФА

Кубок УЕФА по мини-футболу
2010 год в мини-футболе
2011 год в мини-футболе